Nakatsukasa – japońska poetka żyjąca w X wieku
 Nakatsukasa – japońska pamiętnikarka żyjąca w XIII wieku